Saurer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Saurer (1841–1920), Schweizer Unternehmer

 Anton Saurer (1835–1872), Schweizer Unternehmer
 Bernd Saurer (* 1974), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Christoph Saurer (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Daniel Saurer (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Edith Saurer (1942–2011), österreichische Historikerin
 Franz Saurer (1806–1882), deutsch-schweizerischer Unternehmer
 Gerry Saurer (1945–1992), österreichischer Hotelier und Fußballtrainer
 Hippolyt Saurer (1878–1936), Schweizer Unternehmer
 Johannes Saurer (* 1953), Illustrator, Karikaturist und Cartoonist, siehe Saurer & Albers
 Johannes Saurer (* 1975), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Karl Saurer (1943–2020), Schweizer Filmemacher, Regisseur, Autor
 Otto Saurer (1943–2020), italienischer Politiker (SVP)

Saurer ist der Name folgender Unternehmen:
 Adolph Saurer AG, Schweizer LKW- und Textilmaschinenhersteller
 Österreichische Saurerwerke, ehemaliger österreichischer LKW-Hersteller
 Saurer Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer LKW-Hersteller

Saurer bezeichnet:
 den österreichisch-deutschen Panzer Saurer RR-7
 den österreichischen Schützenpanzer Saurer (Panzer)
 den schweizerischen Schützenpanzer Saurer Tartaruga

Siehe auch:
 Sauer
 Saure